Annibale Bergonzoli – generale italiano
 Gaspare Bergonzoli – medico italiano
 Giulio Bergonzoli – scultore italiano